Сухая Балка — многофункциональный стадион в Покровском районе города Кривой Рог.

История 
Открыт в декабре 1958 года.

Характеристика 
Стадион имеет одну трибуну в виде амфитеатра. Над трибунами поднимается колоннада в стиле сталинского ампира. Общая площадь составляет 3 гектара. Футбольное поле 105×85 метров. Трибуны рассчитаны на 10 000 человек. Вокруг футбольного поля оборудованы беговые дорожки длиной 400 метров. На территории есть теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, секторы для прыжков в высоту и длину.

Источники 
 

Футбольные стадионы Кривого Рога
Многофункциональные стадионы Украины
Стадионы, построенные в 1958 году